Touch in the Dark é o segundo álbum da banda holandesa Asrai, lançado em 2004. É o sucessor do álbum As Voices Speak de 1997 e foi gravado no Excess Studio, nos Países Baixos.

Faixas 
 "In Front of Me"
 "Pale Light"
 "Whisper"
 "Restless"
 "Touch in the Dark"
 "Tower"
 "Dream"
 "Child"
 "Garden"
 "Shadows"

Formação 
 Magriet Mol - vocal
 Rir Janssen - guitarra
 Martin Rooy - baixo
 Manon van der Hidde - teclados e sintetizadores
 Karin Mol - bateria

 Participação especial
 Amanda Somerville

Ligações externas 
 

Álbuns de 2004